Gerauer ist der Familienname folgender Personen:

 Benedikt Gerauer (1835–1899), bayerischer Politiker, MdL